Jeune et Jolie peut désigner :

 Jeune et Jolie, un film de François Ozon sorti en 2013 ;
 Jeune et Jolie, un magazine français destiné aux jeunes filles, créé en 1987 et disparu en 2010.